Irish Open steht für folgende offenen irischen Meisterschaften:

 Irish Open (Badminton)
 Irish Open (Golf)
 Irish Poker Open
 Irish Open (Snooker)
 Irish Open (Tennis)